Karamanli kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Qaramanlı, ort, Jevlach,

Turkiet 

 Karamanlı, distriktshuvudort, Burdur, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar